Policia Nacional, pode referir-se a:

 Polícia Nacional (Angola), a principal força de segurança de Angola.
 Polícia Nacional (França), uma corporação policial civil de França.
 Polícia Nacional do Uruguai
 Polícia Nacional do Panamá
 Polícia Nacional Revolucionária (Cuba)
 Polícia Nacional da Colômbia
 Polícia Nacional de Timor-Leste
 Polícia Nacional do Peru
 Polícia Nacional do Paraguai
 Polícia Nacional da Bolívia

Desambiguação